Артур Георгиевич Саркисян (, род. 19 ноября 1969, Тбилиси) — независимый винный эксперт, сомелье.

Биография 
Родился в городе Тбилиси Грузинской ССР. Все детство провел на виноградниках Кахетии, где принимал участие в сборе урожая и изготовлении вина.

В 1990 году приехал в Москву, где занимался коммерческой деятельностью, и доводил до совершенства знания о вине. Учился в винной школе «Ностальжи». Стажировался в Испании, Италии, Франции.

В ресторанной сфере с 1998 года. Именно тогда была реализована смелая идея открытия в самом центре Москвы ресторана «Ле Сомелье — Пино Нуар» (закрыт с декабря 2014 года), объединяющим в себе концепции ресторана, дегустационного бара, и винного клуба.

Финалист Российского конкурса сомелье 2001 и 2002 годов. Победитель VI Российского конкурса Сомелье — 2005.

С 2003 по 2012 год — Главный сомелье ресторанов гостиницы «Золотое кольцо».

С 2012 по 2014 год — Шеф-сомелье ресторанов Холдинга GINZA Project.

Соучредитель школы и винного центра WinePeople.

Соучредитель и Глава Союза сомелье и экспертов России.

Член российских и международных дегустационных конкурсов.

Соучредитель винотеки Le Sommelier.

Автор ежегодного проекта "Авторский гид «Российские вина»:
 Первый выпуск книги (ГИД-2013) состоялся 12 декабря 2012 в Московском ресторане «Дом Карло».
 Второй выпуск книги (ГИД-2014) состоялся 05 февраля 2014 в Московском ресторане «The Сад».
 Третий выпуск (ГИД-2015) — презентован 31 марта 2015 в ЛОТТЕ Отель Москва.

Примечания

Ссылки 
 Гид «Российские вина»

Винные критики